Raschwitz ist der Name:
 eines Markkleeberger Ortsteils, siehe Raschwitz
 eines Bad Lauchstädter Ortsteils, siehe Klobikau
 eines Falkenberger Ortsteils, polnisch Radoszowice
 eines Leubuscher Ortsteils, polnisch Roszkowice